Firenzuola ima više značenja:
 Firenzuola, Firenze
 Firenzuola, Terni